Le tournoi de tennis de Suède est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute à Båstad du 6 au .

Sandra Cecchini remporte le simple dames. En finale, elle bat Catarina Lindqvist, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Penny Barg et Tine Scheuer-Larsen.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suède
 Saison 1987 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 

WTA 1987
Suede
1987 en Suède
Tennis en juillet 1987